Por Lo Ovalle puede referirse a:

 Avenida Lo Ovalle, arteria de Santiago de Chile.
 Lo Ovalle, estación del Metro de Santiago.
 Estación Intermodal Lo Ovalle, estación de la Red Metropolitana de Movilidad.